Le siège de Port-au-Prince peut désigner :
le siège de Port-au-Prince (1793)
le siège de Port-au-Prince (1803)

Homonymie de sièges